

Patronyme 

 Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, homme politique sous Louis XV et Louis XVI
 Jacques Maurepas, général de l'armée rebelle lors de la Révolution haïtienne.

Toponyme 

 Maurepas, commune française de la Somme
 Maurepas, commune française des Yvelines

Voir également 
 Maurepas, quartier de la ville de Rennes.
 Parc de Maurepas, jardin de cette même ville.
 Le Maurepas, un affluent du Fusain coulant dans le département français du Loiret ; ne pas confondre avec le ru de Maurepas affluent de l'Ouanne, confluence à Dracy. 
 Lac Maurepas, un lac de Louisiane du bassin du lac Pontchartrain.
 Fort Maurepas :
 Fort Maurepas (Louisiane), fort français construit en 1699 afin de protéger les côtes de la Louisiane française donnant sur le golfe du Mexique.
 Fort Maurepas (Canada), fort français construit au  en Nouvelle-France au Canada, au bord du lac Winnipeg par Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye en 1734.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France